Wilhelmsbach ist ein Gewässername:

 Wilhelmsbach (Merzalbe), linker Zufluss der Merzalbe oder Merzalb in Merzalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Wilhelmsbach (Michelbach), linker Zufluss (auf dem Hauptstrang) des Michelbachs (zur Sulm) bis nach Eschenau, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wilhelmsbach (Ockfenerbach), rechter Zufluss des Ockfenerbachs (zur Saar) bei Vierherrenborn, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Wilhelmsbach oder Wilmesbach, rechter Zufluss der Oster in Haupersweiler, Gemeinde Freisen, Landkreis St. Wendel, Saarland